Sint Barbaraziekenhuis (Geleen), een ziekenhuis in Geleen
Sint-Barbaraziekenhuis (Lanaken), een ziekenhuis in Lanaken